Girl Next Door steht für:
 ein kulturelles Stereotyp, siehe All-American Girl
 Girl Next Door (Band), japanische Musikgruppe

The Girl Next Door steht für:
 Evil (Roman) von Jack Ketchum (Originaltitel: The Girl Next Door)

Filme und Fernsehproduktionen:
 The Girl Next Door (1953)
 The Girl Next Door (1998)
 The Girl Next Door (Dokumentarfilm, 1999)
 The Girl Next Door (Fernsehfilm, 1999)
 The Girl Next Door (2004)
 Jack Ketchum’s Evil (Originaltitel: The Girl Next Door), 2007